Олена Кошарна (* 1971) — українська канадійська громадська діячка.

Кошарна — село в Русенській області; входить до складу общини Сливо-Поле.

Балка Кошарна — балка (річка) у Амвросіївському районі Донецької області. Ліва притока річки Сухий Яланчик.
жіночі форми прізвищ